Androklos oder Androklus (; lat. Androclus) ist der Name folgender Personen:
 Androklos (Sohn des Kodros), Sohn des Kodros, mythologischer Erbauer von Ephesos.
 Androklus (Sklave) (1. Jahrhundert), ein berühmter Sklave eines römischen Consuls